La Torre Nova de sa Roca Fesa, o Torre de sa Roca Fesa, és una torre de guaita situada sobre el cap homònim, a 31 msnm, entre la cala Santanyí i el caló de n'Estrany, o de ses Agulles, al municipi de Santanyí, a l'illa de Mallorca. Està declarada Bé d'Interès Cultural.

De planta circular, va ser construïda el 1663 pel Gran i General Consell, sufragada pels veïns de Santanyí, i mantinguda i armada per la Universitat de Mallorca. El 1696 hi havia 2 torrers, armats amb espingardes, mosquets i arcabussos. El 1769 tenia un canó.

El 1850 estava en mal estat, i al segle XX ja estava esbucada, conservant-se només una cara de la torre, a causa de les inclemències meteorològiques i l'espoliació. Les cases annexes dels torrers es van enderrocar quan es va urbanitzar la zona. El 1998 l'ajuntament de Santanyí va intentar reparar la torre, però la Comissió de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca va paralitzar el projecte per no ajustar-se a les característiques d'aquest tipus de torre. El 2004 el Ministerio de Cultura va realitzar la reforma, que es va inaugurar el 2006, reconstruint l'alçada original, de 9 metres, i afegint una escala metàl·lica per a accedir a la porta.

Referències

Bibliografia 
 

Nova de sa Roca Fesa